Обширный перечень легковых автомобилей, созданных во времена существования СССР — в том числе их основных производных (модернизированных, видоизменённых (рестайлинговых)) и связанных моделей.

1920–1930 годы

1940-е годы

1950-е годы

1960–1970 годы

1980–1990 годы

См. также 

 Системы классификации автотранспорта в СССР и России

Примечания